Херокоа Чико има више значења:

 Херокоа Чико, Лас Флорес (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Херокоа Чико, Херокоа (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику